(«  » en latin) peut désigner :

 Capella, Alpha Aurigae, l’étoile la plus brillante de la constellation du Cocher ;
 Capella, un cratère lunaire ;
 Capella, une commune espagnole de la province de Huesca ;
 le Capella, un navire hydrographique et océanographique allemand ;
 l’USS Capella (AK-13) et l’USNS Capella (T-AKR 293), deux navires de la flotte des États-Unis ;
 La Mazda Capella, un modèle automobile manufacturé par Mazda de 1970 à 2002 ;
 Capella, un logiciel de notation musicale ;
 Capella, une solution d’ingénierie open source.

Personnalités 

 Martianus Capella, un auteur latin

Voir aussi 

 A cappella : expression de la musique vocale
 Capella media, ancienne appellation de Gallinago media ou Bécassine double, oiseau migrateur
 Capella gallinago, ancienne appellation de Gallinago gallinago ou Bécassine des marais, oiseau migrateur